Charlène ou Charlene est un prénom féminin français apparu au début du , provenant de la francisation du prénom américain Charlene, dérivé de Carlene, contraction du prénom  prononcé à la française.
Les Charlène sont fêtées le 17 juillet lors de la Ste .

Étymologie : vient du germanique «  »  et « Carleene » au féminin, qui signifie « force, vigueur, ardeur ».

S'écrivent aussi : Charlaine, Charlenne...

En italien, ce prénom se dit : « Carlina ».

Prénoms

Charlene 
 Charlene (actrice)
 Charlene Barshefsky, femme d'affaires américaine.
 Charlene Choi, chanteuse canadienne d'origine chinoise.
 Charlene Cothran, journaliste américaine.
 Charlene de Carvalho-Heineken, femme d'affaires et héritière de la marque Heineken.
 Charlène de Lange, chanteuse néerlandaise.
 Charlene Drew Jarvis, directrice de Southeastern University & Council of the District of Columbia.
 Charlene Gonzales, modèle et actrice philippine.
 Charlene Jean ou "Cha", dessinatrice.
 Charlene Johnson, femme politique de la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador.
 Charlene Keeler, essayiste américaine.
 Charlene Marilynn D'Angelo, chanteuse d'RnB du hit I've Never Been to Me.
 Charlene Morett, athlète américaine, médaillée de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1984.
 Charlene McKenna, actrice irlandaise.
 Charlene Spretnak, écrivain écoféministe américaine.
 Charlene Teters ou Slum Tah, artiste du peuple "Spokane".
 Charlene Tilton, actrice américaine "Lucy Ewing".
 Charlene Wittstock, ancienne athlète de natation sud-africaine, princesse consort de Monaco par son mariage avec le prince  Albert II.
 Charlene Wong, médaillée d'argent canadienne de patinage artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988.
 Charlène Issert, comique française.
 Charlene Cras, y en a tellement a dire.
Charlène, Marquise de proutadoure, Amour de ma vie, reviens lire cette phrase quand tu en auras besoin. Je t'aime infiniment (2021).
 Charlène Niziers, bloqueuse dans l'équipe de France de Roller Derby (2018).

Charlaine 
 Charlaine Harris, écrivain américaine.
 Charlaine Karalus aka. Janet Pilgrim, playmate américaine.

Carlene 
 Carlene Aguilar, Miss Philippines Earth 2001 & Miss Chinese International.
 Carlene Carter, chanteuse de country américaine.
 Carlene Begnaud, catcheuse américaine.
 Carlene LeFevre, Alimentation sportive
 Carlene Thompson, écrivain américaine.
 Carlene M. Walker, femme politique américaine.
 Carlene King Johnson, Miss USA 1955.
 Carlene Hatcher Polite (1932-2009), écrivain américaine.

Charlayne 
 Charlayne Hunter-Gault, journaliste américaine.
 Charlayne Woodard, actrice américaine.

Autres 
 Carlene single country de Phil Vassar.

Fiction 
 Charlène Duval, personnage music-hall de Jean-Philippe Maran.
 Charlene Olivia Frazier Stillfield, personnage de la série "Designing Women" rôle joué par Jean Smart & Jan Hooks.
 Charlene Matlock, personnage de la série "Matlock" rôle joué par Linda Purl.
 Charlene Robinson, personnage de la série "Les Voisins" rôle joué (1986-88) par Kylie Minogue.

Astronomie 
Un astéroïde de la ceinture principale est nommé (5878) Charlène.

Voir aussi

Références

Charlène
Prénom germanique